Antaisaka peut désigner :
les Antaisaka, un peuple de Madagascar
l'antaisaka, un dialecte du malgache